O Espantalho e seu Criado (The Scarecrow and his Servant) é um livro de drama, comédia e aventura escrito por Philip Pullman.

Enredo
O velho sr. Pandolfo faz um espantalho, coloca uma carta no bolso de seu paletó e o ponhe no milharal. Certa noite, um relâmpago atinge o espantalho, que ganha vida. Não muito longe dali, um menino chamado Jack, estava andando pelos arredores, procurando alimentos. Ele vê o espantalho e o ajuda a sair do local em que estava preso. O elegante boneco de palha oferece à Jack um emprego como seu criado pessoal. O garoto aceita e eles saem para se aventurar. O espantalho fala para Jack que ele tinha uma propriedade, chamada Spring Valley. Os dois decidem ir para a propriedade, porém eles vão ter que encarar os Bufalonni, primos de Pandolfo. Será que eles conseguirão?

Romances de 2004